Хронология истории Терского города — хронологический список основных исторических событий, связанных с несколькими последовательно построенными на Северном Кавказе русскими поселениями-крепостями (острогами), именовавшимися как «Терский город» (старорусск. Терка, Терки, Терек). Охватывает период около полутораста лет истории существования этих укреплений — c середины XVI до начала XVIII веков.

Изначально Терские остроги строились Русским царством на реке Терек (старорусск. Терка) в районе устья Сунжи (старорусск. Сунша), а позднее в дельте Терека на его протоке Тюменке, где собственно и сформировался значимый город Астраханского края, являвшийся важным военно-стратегическим пунктом на южных границах Русского царства/Российской империи.

На Тереке в устье Сунжи 
Согласно дореволюционному историку и археографу С. А. Белокурову, с которым соглашаются и советские кавказоведы (например, д.и.н. Е. Н. Кушева), первые два острога, именовавшиеся «Терскими», построены были на Тереке в устье Сунжи и существовали последовательно — один, а позднее, на том же месте, — второй (условно названы в данной статье Терки 1 и Терки 2). После постройки ещё одного укрепления, уже в другом месте — в дельте Терека, и также именуемого «Терским» (условно назван в данной статье Терки 3), все возведённые в последующие годы в устье Сунжи на месте Терки 1 и Терки 2 поселения-крепости принято называть «Сунженскими острогами» (старорусск. Сунша, Суншино городище, Суншино городище где стоял город на Терке).

Терки 1

Терки 2

В дельте Терека на Тюменке

Терки 3 
Первое поселение-крепость в дельте Терека, условно названное в данной статье Терки 3, кроме как «Терским городом», также именовалось Тюменским новым городом и Тюменским острогом на Терке. Вероятно, это название пошло от реки Тюменки, и/либо, от наименования ранее существовавшего здесь города Тюмени.

Терки 4

Терки 5

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 

История Северного Кавказа
Терский город